„Lista districtelor din Germania” se poate referi la:
 Listă de districte urbane în Germania
 Listă de districte rurale în Germania

 Lista